Diaphana lottae är en snäckart som beskrevs av Bush 1893. Diaphana lottae ingår i släktet Diaphana och familjen Cylichnidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lottae